Trampolina 3 m mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach skoków do wody, podczas letnich igrzysk olimpijskich w 1996. Eliminacje odbyły się 28 lipca, a półfinał oraz finał zostały rozegrane 29 lipca.

Do eliminacji zgłoszonych zostało 39 zawodników z 27 państw. Osiemnastu najlepszych awansowało do półfinału, natomiast dwunastu półfinalistów z najlepszymi wynikami awansowało do finałowej rywalizacji.

Zawody w tej konkurencji wygrał reprezentant Chin Xiong Ni. Drugą pozycję zajął jego rodak Yu Zhuocheng, trzecią zaś reprezentujący Stany Zjednoczone Mark Lenzi.

Wyniki

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Skoki do wody na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1996